Битва при Сен-Кантене (859)
 Битва при Сен-Кантене (1557)
 Битва при Сен-Кантене (1810)
 Битва при Сен-Кантене (1871)
 Битва при Сен-Кантене (1914)
 Битва при Сен-Кантене (1918)

См. также 
 Сен-Кантен (значения)